Sezóna 1995/96 Poháru vítězů pohárů byla 36. ročníkem tohoto poháru. Vítězem se stal tým Paris Saint-Germain FC.

Předkolo

První kolo

Druhé kolo

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Externí odkazy 
 1995-96 competition at UEFA website
 Cup Winners' Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Pohár vítězů pohárů
Fotbal v Evropě v roce 1995
Fotbal v Evropě v roce 1996